Drioli ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Drioli (1943–2020), österreichisch-italienischer Grafiker und Maler
 Giovanni Salghetti Drioli (* 1941), italienischer Politiker und Jurist
 Trude Engelsberger-Drioli (1920–1986), österreichische Malerin